Лаубен — коммуны в Германии.

 Лаубен (Верхний Алльгой)
 Лаубен (Нижний Алльгой)